The Silence steht für:

 The Silence (1982), US-amerikanischer Kurzfilm von Michael Toshiyuki Uno
 The Silence (2019), deutsch-amerikanischer Horrorfilm von John R. Leonetti